Adolf Eberle ist der Name folgender Personen:

* Adolf Eberle (Maler) (1843–1914), deutscher Maler
 Adolf Eberle (Theologe) (1886–1976), deutscher Theologe